Darryl Hanah (Sacramento, 14 de julho de 1972) é uma atriz pornográfica americana. Ela fez sua estreia na indústria pornográfica em 2005 aos 33 anos de idade, e desde então apareceu em mais de 200 títulos.

Em julho de 2008 ela foi co-anfitriã do espetáculo Dirty Divas da RudeTV.

Prêmios 
 2008: XRCO Award – MILF of the Year
 2009: AVN Award – MILF/Cougar Performer of the Year
 2009: XRCO Award – MILF of the Year 
 2010: AVN Award – Best Group Sex Scene – The 8th Day
 2010: AVN Award – MILF/Cougar Performer of the Year

Ligações externas 

 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Sacramento (Califórnia)